Muribeca pode referir-se a:

Muribeca - município brasileiro do estado de Sergipe. 
Muribeca dos Guararapes - distrito de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. 
Conjunto Muribeca - bairro de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
Conjunto Habitacional Muribeca - prédios em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
Manuel Francisco de Paula Cavalcanti - proprietário rural e político brasileiro.

Ver também
Muribequinha - bairro de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

Desambiguação